La competició de dobles masculins va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es va disputar entre el 28 de juny i el 5 de juliol i va comptar amb la participació de 22 parelles de deu nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 

Masculi Doble